Forman parte de ella 32 equipos, el ganador de cada copa de un país.

Favoritos 

Los grandes favoritos son: Amaya Sport San Antonio, Tremblay en France y sobre todo el VfL Gummersbach.

Resultados

Enlaces externos 
 Web oficial

Balonmano en 2010
Balonmano en 2011